È citato anche come Høgni Zachariasen.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale faroese